A 2011-es WTCC brit nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2011. július 17-én rendezték meg Donington Parkban, Leicestershireben.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmény

Brit
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban